Кратер Лассел (), не путать с кратером Лассел на Марсе, — небольшой ударный кратер в восточной части Моря Облаков на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь британского астронома Уильяма Лассела (1799—1880) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Герике на северо-западе; кратер Дэви на севере; кратер Альфонс на северо-востоке; кратер Аль-Битруджи на востоке; кратер Табит на юге-юго-востоке; кратер Берт на юге и кратер Николле на юго-западе. На юге от кратера находится мыс Тенария. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 21,8 км, глубина 900 м.

Кратер Лассел имеет полигональную форму и затоплен базальтовой лавой, над поверхностью выступает вершина вала с острой кромкой и гладким внутренним склоном. В северной части вала имеется небольшое понижение. Объем кратера составляет приблизительно 330 км³. Дно чаши сравнительно ровное с небольшими складками в западной части у подножия внутреннего склона, альбедо чаши кратера низкое, соответствующее поверхности Моря Облаков. Приблизительно в 35 км к северо-западу от кратера находится скопление пиков. На северо-востоке от кратера находится возвышенность с размерами приблизительно 45 х 25 км, которая получила неофициальное название массив Лассел, на которой расположены сателлитные кратеры Лассел K, G и C (см. снимок ниже). Первые два из упомянутых кратеров возможно являются вулканическими кальдерами, что подтверждается наличием в их окрестностях темных отложений вероятно пирокластической природы, а также цветовой аномалии (см. примечания к сателлитным кратерам). Если массив Лассел образован в результате вулканических извержений, его породы могут быть схожи по составу с риолитом.

Сателлитные кратеры 

 В районе сателлитного кратера Лассел C находится цветовая аномалия в виде пятна желто-коричневого цвета впервые описанная астронавтом Кеном Маттингли с борта «Аполлон-16».

 Сателлитный кратер Лассел D включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO) и в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

 На юго-западе от сателлитного кратера Лассел D находится необычный маленький темный кратер получивший неофициальное наименование “Шлаковый конус”.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-12, Аполлона-16.
 Кратер Лассел на карте LAC-77.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Лассел на карте LM-77.
 
 Spotted Moon.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны